Монморансі́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 16 км на північ від Парижа, 21 км на схід від Сержі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 8678 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 21303,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Відомі люди 
У поселенні народився:
 Жан Ле Лабурер (1623—1675) — відомий французький культурний і релігійний діяч.

Поховані 
На Цвинтарі Ле-Шампо поховані, зокрема:
 Олександер Ходзько — польський поет, перекладач, славіст, сходознавець.
 Целіна Міцкевич — дружина Адама Міцкевича

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Монморансі 
 [ Розташування муніципалітету Монморансі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-д'Уаз

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Валь-д'Уаз